Salamandra elegans est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
Salamandra elegans Daudin, 1803 est un synonyme de Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Salamandra elegans Lesson, 1839 est un synonyme de Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Pleurodelinae